Le Page peut faire référence à :
 Le Page, un opéra-bouffe de Sacha Guitry en un acte créé au Théâtre des Mathurins en 1902 ;
 Le Page, un film français d'Henri Desfontaines sorti en 1912 ;
 Fauré Le Page, une maison d'arquebusier et fourbisseur parisienne fondée en 1716.